Lake Dora kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Dora (Western Australia), sjö, 
 Lake Dora (sjö i Australien, Tasmanien), 

Robotskapade Australienförgreningar